Lukovo (makedonska: Луково) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Struga, i den västra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Lukovo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lukovo är kuperad österut, men västerut är den bergig. Lukovo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Lukovo. Närmaste större samhälle är Centar Župa,  kilometer norr om Lukovo. 

Omgivningarna runt Lukovo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Lukovo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Struga (kommun)